ХАДИ:

 Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет — университет в Харькове, до 1991 года носил название Харьковский автомобильно-дорожный институт (ХАДИ).

Серия спортивных автомобилей ХАДИ 
 ХАДИ (автомобили):
 ХАДИ-2
 ХАДИ-3
 ХАДИ-7
 ХАДИ-9
 ХАДИ-11
 ХАДИ-21
 ХАДИ-27
 ХАДИ-29
 ХАДИ-31

Имя 
 Хади

См. также 
 Хади Такташ (ОПГ) — казанская организованная преступная группировка (банда), ликвидирована правоохранительными органами России.